El nombre William o Bill Bailey puede referirse a:
 William H. Bailey (1930-), pintor estadounidense.
 Bill Bailey (c. 1938-), actor y escritor estadounidense.
 Bill Bailey (1964-), comediante y músico británico.
 William James Bailey (1888-1971), ciclista estadounidense.

Referencias